Novum (lateinisch „Neues“) steht für:

 allgemein eine Neuerung, siehe Innovation
 Novum Hospitality, deutsche Hotelgruppe
 Novum (Unternehmen), ein Außenhandelsbetrieb der DDR
 Novum (Zeitschrift), deutsche Grafikdesign-Zeitschrift

Siehe auch:
 Nova
 Novo
 Novus